El-Gedíd kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Sabha (distrikt), distriktshuvudort, 
 Al Jadīd (ort), Sabha, 

Robotskapade Libyenförgreningar